O Club Social y Deportivo Sacachispas é um clube de futebol guatemalteco fundado em 1949 com sede em Chiquimula. A equipe compete no Campeonato Guatemalteco de Futebol.

Ligações externas
 

Sacachispas
Clubes de futebol fundados em 1949
Fundações na Guatemala em 1949
Chiquimula